Cachapoal hat folgende Bedeutungen:
Río Cachapoal, Fluss in Chile
Provinz Cachapoal, chilenische Provinz
Pueblo de Cachapoal, Ort in Chile
Cerro Cachapoal, Berg in Chile
Puente Cachapoal, Brücke über den gleichnamigen Fluss